Dramlja je lahko:

Dramlja, naselje v občini Brežice
Dramlja, potok, pritok Sotle